Десня́нский райо́н () — район в городе Киеве (Украина), на Левом берегу Днепра.

История 
Во времена средневековья Киев был городом-крепостью. В системе его оборонительных сооружений важную роль имели окружающие небольшие города, в которых были укреплённые замки. На севере это был Вышгород, на юге — Триполье, на востоке — Вигуровщина, расположенная возле речки Десёнки.

Возникновение крепости Городец ученые относят к концу X—XI столетий. С этого времени начинается непрерывная история Выгуривщины, которая когда-то называлась Милославичи, про что есть упоминания в Ипатиевской летописи 1151 года. В письменных источниках XVI—XVII столетий Вигуровщина упоминается как местность, подаренная владельцем Яном Вигурой (отсюда, вероятно, и пошло название местности) Михайловскому Златоверхому монастырю, что было юридически закреплено универсалом Богдана Хмельницкого в 1654 году.

Первое письменное упоминание про земли, на которых расположен Деснянский район города Киева принадлежит к 1667 году.

Во времена Киевской Руси тут был загородный дворец с усадьбой Юрия Долгорукого, что назывался «Раем». Отсюда открывался чудесный пейзаж правого берега Днепра, приукрашенный золотыми куполами киевских соборов.

Позже эти древние земли входили в состав Броварской, потом — Никольско-Слободской волостей Остерского уезда Черниговской губернии.

В 1927 году территория перешла в подчинение Киевской городской думы, а в 1932 году — вошла в состав Петровского (Подольского) района г. Киева.

В 1935 году на базе земель селений Осокорки, Позняки, Быковня, Аварийного, хуторов Красного и имени Т. Шевченко, бывших слободок Никольской, Кухмистерской, Воскресенской и Предмостной был создан Дарницкий район, с территории которого в 1969 году был выделен Днепровский район, часть которого в 1988 году, в свою очередь, отошла к Ватутинскому району, а в 2001 году — к современному Деснянскому району.

Состав района 
Лесной массив, Вигуровщина-Троещина, промрайон Днепровский, посёлок Троещина, промрайон Троещина, Быковня.

Главы РГА 
 Мокроусов Анатолий Алексеевич (1 апреля 1992 — 26 августа 1994)
 Мелихова Татьяна Ивановна (26 мая 1998 — 7 сентября 2001)
 Мокроусов Анатолий Алексеевич (7 сентября 2001 — 30 апреля 2002, )
 Лага Виктор Андреевич (25 мая 2002 — 9 июня 2006)
 Захарычев Юрий Юрьевич (30 июня 2006 — 24 ноября 2010)
 Жеребнюк Виктор Николаевич (24 ноября 2010 — 21 ноября 2012)
 Прокопенко Станислав Николаевич (20 мая 2013 — 22 марта 2014)
 Кузик Пётр Николаевич (19 апреля 2014 — 15 сентября 2014)
 Онуфрийчук Вадим Михайлович (15 сентября 2014 — 29 апреля 2016, )
 Крохмалюк Виктор Васильевич (2016—2018, )
 Заболотный Геннадий Вадимович (15 января 2018 — 23 июля 2019)
 Снопков Сергей Петрович (2019—2020, )
 Шатиришвили Давид Арчилович (18 мая — 14 июня 2020)
 Алексеенко Ирина Николаевна (14 июня 2020 — 11 мая 2021, )
 Ратников Дмитрий Геннадьевич (с 11 мая 2021)

Галерея

См. также 
 Административно-территориальное деление Киева

Примечания

Ссылки 
 Офіційний сайт Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
 Деснянський район: Із глибини століть у сьогодення
 Централизованная библиотечная система Деснянского района

 
Появились в 1987 году на Украине
Административные единицы, образованные в 1987 году
1980-е годы в Киеве